Тверицы

 Тверицы — деревня в Смоленской области
 Тверицы — посёлок в заволжской части Ярославля